

Patronyme 

 Alex Connell (1902-1958), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Amyas Connell (1901-1980), architecte néo-zélandais ;
 Charles Connell (1810-1873), homme politique canadien ;
 Del Connell (1918-2011), auteur américain de bande dessinée et de storyboard ;
 Desmond Connell (1926-2017), religieux irlandais ;
 Elizabeth Connell (1946-2012), soprano sud-africaine ;
 Evan S. Connell (1924-2013), écrivain américain ;
 George Heber Connell (1836-1881), homme politique canadien ;
 Grant Connell (1965-) joueur de tennis professionnel canadien ;
 John Connell (1940-), artiste américain d'art contemporain ;
  (1923-2020), un écologiste américain, notamment connu pour l'effet Janzen-Connell  ;
 Kevaughn Connell (1983-), joueur de football trinidadien ;
 Lindsey Connell, actrice américaine ;
 Michael Connell (1963-2008), homme politique américain ;
 Richard Connell (1893-1949), écrivain et scénariste américain ;
 Ruth Connell (1979-), actrice britannique.

Toponyme 

 Connell, une localité de l'État de Washington (États-Unis) ;
 , une  du comté de Kildare (Irlande).